Курант — многозначное слово.

 Курант — инструмент для растирания или толчения.

 Кура́нт — музыка в часах, часы с музыкой, механизм часов с боем, башенные часы с боем (обычно мн. куранты).

 Кура́нт — газета, ведомости в XVIII в.

 Кура́нт — Название денег, первоначально находящихся в обращении, в противоположность деньгам, предназначенным для торговли. Монета, находящаяся в обращении (впервые у Петра I).

 Кура́нт — прейскурант, роспись и расценка товарам.

 Кура́нт, кура́нта — старинный танец.

 Кура́нты — плутни, «немецкие куранты», «финти-фанты».

 Кура́нтовый,  кура́нтный — «к сему относящийся».

Персоналии 
 Курант, Вилли (1934—2021) — бельгийский кинооператор, племянник Курта Куранта.
 Курант, Курт (1899—1968) — немецкий, французский и американский кинооператор.
 Курант, Рихард (Richard Courant) (1888—1972) — немецкий и американский математик.
 Курант, Эрнест (1920—2020) — американский физик, сын Рихарда Куранта.

Ссылки 
 
 Наука и жизнь
 
 
 
 Толковый словарь Даля